Genouillé kan syfta på:
 Genouillé, Charente-Maritime
 Genouillé, Vienne